Михаи́л Александро́вский:
 Александровский, Михаил Иванович (1865—1943) — московский историк, краевед и педагог.
 Александровский, Михаил Константинович (1898—1937) — деятель советских спецслужб, старший майор, госбезопасности (1935).
 Александровский, Михаил Яковлевич (1837—1880) — доктор медицины.